Le général Frédéric de Hesse-Cassel (1771–1845)
 Frédéric de Hesse-Cassel (1820 - 1884)
 Frédéric-Charles de Hesse-Cassel (1868 - 1940).